Милена Марковна Кунис, известна като Мила Кунис е американска актриса, родена в Чернивци, Украинска ССР.

Играе в сериала „Шеметни години“ (That 70s Show) и озвучава ролята на Мег Грифин в известния анимиран сериал за възрастни „Family Guy“.

Биография 
Кунис е родена в семейство на украински евреи. Родителите ѝ – Марк Кунис (инженер, механика) и Елвира Кунис (учител, физика) – се преселват в Лос Анджелис, когато тя е на седем години, заедно с брат ѝ Майк Кунис.

Кунис играе и ролята на Рейчъл Нюман във филма „Американски психар 2“ (American Psycho 2), чиято премиера е на 22 април 2002 г. в Англия и на 18 юли 2002 г. в САЩ.

Играе и Basin в „Get Over It“ с премиера на 9 март 2001 в САЩ / 25 април 2007 в Япония (DVD премиера) и Сара в „Santa with Muscles“ с премиера на 8 ноември 1996 в САЩ.

От 1998 до 2006 г. участва във всичките 201 епизода от 8-те сезона на небезизвестния в САЩ сериал „Шеметни години“ в ролята на Джаки Бъркхарт. През 2010 г. играе и в номинирания за Оскар филм „Черният лебед“, в който си партнира с Натали Портман. През 2011 г. участва със световноизвестния певец и актьор Джъстин Тимбърлейк във филма „По приятелски“. През 2011 г. военен кани Мила в клипче в Youtube на бала на военните, а Мила научава в едно предаване.

Филмография

Източници

Външни препратки 

 

Американски актриси
Американски озвучаващи актриси
Украински актьори и актриси
Деца актьори
Носители на награда „Сатурн“
Евреи в СССР
Евреи в САЩ
Родени в Чернивци
Евреи в Украйна